Nicola Davies, rameuse zimbabwéenne ;
 Nicola Davies, footballeuse galloise.